«Любимые» () — австралийский триллер 2009 года.

Сюжет 
В школе намечается выпускной бал. Странноватая девушка Лола предлагает Брэнту Митчеллу, первому красавцу школы, пойти на бал вместе с ней. Но у Брэнта есть любимая девушка, он уже пригласил её, поэтому отказывает Лоле.

Брэнт не знает, что Лола — скрытая психопатка. Вместе со своим отцом, таким же как она, девушка похищает Брэнта, и устраивает в своём доме собственный «праздник», на котором её обязательно «выберут» королевой выпускного бала…

В ролях 
 Ксавьер Сэмюэл — Брэнт
 Робин Макливи — Лола «Принцесса» Стоун
 Джон Брамптон — отец
 Ричард Уилсон — Джейми
 Виктория Тейн — Холли
 Джессика Макнейми — Миа
 Эндрю С. Гилберт — Пол
 Сьюзи Догерти — Карла

Выпуск 
Фильм был показан на нескольких фестивалях, в том числе на кинофестивале в Торонто 13 сентября 2009 года и на Международном кинофестивале в Гонконге 3 апреля 2010 года. В США был показан на фестивале AFI Fest 31 октября 2009 года, Международном кинофестивале в Сан-Франциско 2 мая 2010 года, Международном кинофестивале в Далласе и на кинофестивале SXSW в 2010 году.

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы Австралии
Фильмы ужасов Австралии
Фильмы ужасов 2009 года
Фильмы-триллеры Австралии
Фильмы на английском языке
Фильмы Австралии 2009 года
Молодёжные фильмы
Фильмы о серийных убийцах